Conte di Carmagnola ovvero Francesco Bussone
 Il Conte di Carmagnola – tragedia di Alessandro Manzoni